Беткайнар:
 Беткайнар — аул в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана.
 Беткайнар — древний курган в 215 км к юго-западу от Алма-аты.